Un dogcart ou dog-cart, du mot anglais signifiant charrette à chiens, est, à l'origine, une petite voiture découverte, de fabrication britannique, tirée par un cheval, à deux roues très élevées et munie d'un panier pour loger des chiens de chasse.

 Un dogcart peut aussi désigner une charrette à chien, chariot tiré par un ou plusieurs chiens et destiné au transport de charges légères.

 Le terme dogcart a été repris au début du  par l'industrie automobile pour désigner des véhicules, le plus souvent électriques, de taille minimale et ne transportant le plus souvent que le seul conducteur : le premier véhicule qui servit à Camille Jenatzy pour battre le record de vitesse terrestre, en janvier 1899, était une CGA Dogcart.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des véhicules hippomobiles

en:Dogcart
pt:Dogcart
sv:Dogcart